Трофей Сарри () — щорічна футбольна нагорода, заснована в 2005, що вручається газетою Marca найкращому бомбардиру-іспанцю Прімери та Сегунди, названа на честь гравця клубу «Атлетік Більбао» Тельмо Сарри.

Переможці

Прімера

Сегунда

Примітки

Див. також 
 Трофей Пічічі
 Приз Мігеля Муньйоса
 Трофей Ді Стефано

Футбольні нагороди Іспанії